Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Citi Open 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 20 Spieler und vier Paarungen an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Juli 2016 stattfand. Dabei hatten die vier topgesetzten Spieler im Einzel ein Freilos für die zweite Runde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Washington, D.C.